— японский маршал флота (21 июня 1943), являвшийся начальником генерального штаба Императорского флота Японии во время Второй мировой войны.

Биография 
Родился в Коти в семье бывшего самурая Харуёси Нагано. В 1900 году окончил военно-морскую школу вторым по успеваемости из 105 человек. Службу начал 13 декабря 1900 года в звании мичмана на крейсере «Хасидатэ». В том же звании служил на броненосце «Асахи». После повышения до младшего лейтенанта был переведён на крейсер «Асама».

В русско-японскую войну 1904—1905 годов командовал артиллерией на крейсере «Ицукусима». Получив звание лейтенанта, переведён на броненосец «Сикисима». В 1909 году окончил Военно-морскую академию. Командовал артиллерией на .

В 1913—1915 годах работал переводчиком в США, одновременно проходя обучение в Гарвардской школе права. В Первую мировую войну работал на административной должности на крейсерах «Ниссин» и «Иватэ». С 1919 года — командир . С 1 декабря 1920 по 10 ноября 1923 года Нагано находился в США в качестве военно-морского атташе Японии, приняв участие в работе Вашингтонской конференции.

После возвращения на родину в ноябре получил звание контр-адмирала. С 5 февраля 1924 года — начальник управления Генштаба, с 1 декабря того же года — командир 3-й эскадры крейсеров. С 20 апреля 1925 по 20 августа 1926 года — командующий 1-м экспедиционным, с 1 февраля 1927 по 15 января 1928 года — учебным флотом.

10 декабря 1928 года был назначен директором Военно-морской академии. С 6 октября 1930 по 10 октября 1931 год — первый заместитель начальника Морского Генштаба, курировал работу Инструкторского управления, участвовал в работе Женевской конференции 1931 года. С 15 ноября 1933 года — командующий  в Йокосуке. С 15 ноября 1934 по февраль 1936 года — военно-морской советник. Принадлежал к «умеренному» крылу руководства флота. В 1935 году — главный делегат на Лондонской военно-морской конференции.

С 9 марта 1936 по 23 января 1937 года — морской министр в кабинете премьер-министра Коки Хироты. 2 февраля 1937 года был назначен командующим Объединённым флотом (и одновременно ), руководил подготовкой флота к войне.

9 апреля 1941 года был назначен начальником генштаба ВМФ, став самым высокопоставленным офицером на бо́льшую часть Второй мировой войны, хотя у него не получилось стать хорошим лидером, так как значительную часть своих обязанностей Осами делегировал подчинённым. Хотя Нагано был сторонником идеологии , он считал, что воевать с США не следует. Нагано даже выступил против предложенного Исороку Ямамото нападения на Пёрл-Харбор, но уступил, когда Ямамото пригрозил уйти в отставку.

В 1943 году был повышен до маршала флота. В следующем году, однако, из-за провала военной стратегии он лишился расположения императора Хирохито, который приказал премьер-министру Хидэки Тодзё и министру флота Сигэтаро Симаде снять Нагано с поста 21 февраля 1944 года, заменив его Симадой. Остаток войны Нагано был советником при правительстве.

После поражения и оккупации Японии в марте 1946 года был арестован американскими войсками. Классифицирован как «военный преступник класса A» Международным военным трибуналом для Дальнего Востока. Офицеры, допрашивавшие его, описывают Нагано как «желающего сотрудничества», «живого», «сообразительного» и «жаждущего подружиться с американцами». Умер до окончания суда, от сердечного приступа, развившегося как осложнение пневмонии, в 49-м армейском медицинском центре (ныне — ), куда его перевели из тюрьмы Сугамо.

Звания 
 Кандидат в офицеры (13 декабря 1900)
 Младший обер-офицер (18 января 1902)
 Средний обер-офицер (26 сентября 1903)
 Главный обер-офицер (12 января 1905)
 Младший штаб-офицер (1 декабря 1910)
 Средний штаб-офицер (1 декабря 1914)
 Главный штаб-офицер (1 декабря 1918)
 Младший адмирал (1 декабря 1923)
 Средний адмирал (1 декабря 1927)
 Главный адмирал (1 марта 1934)
 Маршал флота (21 июня 1943)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Маршалы флота (Япония)
Моряки Первой мировой войны (Япония)
Морские министры Японии
Умершие от пневмонии
Умершие в местах лишения свободы
Участники Русско-японской войны (Япония)
Военачальники Второй мировой войны
Военные атташе Японии
Выпускники Военной академии Императорского флота Японии
Выпускники Высшей военной академии Императорского флота Японии